Tu (volk) een Mongools volk dat in China leeft.
 Tu (god), een oorlogsgod uit de Polynesische mythologie

TU kan de betekenis hebben van:
 De afkorting van Technische universiteit, Nederland heeft drie technische universiteiten: 
 Technische Universiteit Delft
 Technische Universiteit Eindhoven 
 Universiteit Twente
 De afkorting van Theologische Universiteit, Nederland heeft onder meer de volgende drie theologische universiteiten: 
 Theologische Universiteit Kampen - Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 Theologische Universiteit Kampen - Protestantse Kerk in Nederland
 Theologische Universiteit Apeldoorn - Christelijke Gereformeerde Kerken

Zie ook 
 Tù (doorverwijspagina)